Det Norske Veritas is een classificatiebureau en aanbieder van risicobeheerdiensten.
De Nieuwe Vrolijkheid is een Nederlandse band uit Den Haag.